

Aziende
Koh-I-Noor Hardtmuth, azienda ceca
Koh-i-Noor Arredobagno, azienda italiana

Altro
Koh-i-Noor (diamante), diamante